Ch’a-kan-no-erh kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qagan Nur (sjö i Kina, Inre Mongoliet),

Mongoliet 

 Tsagaan Nuur (sjö i Mongoliet, lat 49,80, long 116,68), 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Mongolietförgreningar